

Astronomia 
 26605 Hanley – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Hanley – una delle sei comunità che, aggregate, formano la città di Stoke-on-Trent, nella contea dello Staffordshire, in Inghilterra

Persone 
 Daniel P. Hanley (1955) – montatore statunitense
 Dick Hanley (1936) – nuotatore statunitense
 Ellen Hanley (1926-2007) – attrice teatrale statunitense
 Grant Hanley (1991) – calciatore scozzese
 Paul Hanley (1977) – tennista australiano
 Tahir Hanley (1997) – calciatore nevisiano
 Will Hanley (1990) – cestista statunitense